Församlingsförbundet kan avse:

 Evangelisk-lutherska församlingsförbundet i Finland – kyrkosamfund i Finland
 Församlingsförbundet (Borgå stift) – registrerad förening för samarbete mellan församlingar i Borgå stift
 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation – arbetsgivar- och serviceorganisation inom Svenska kyrkan